O União Desportiva Messejana é um clube brasileiro de futebol, do bairro Messejana da cidade de Fortaleza no Estado do Ceará. O clube foi criado com o nome de Esporte Clube Messejana, tendo adotado posteriormente o nome atual.

Atualmente, o Messejana está licenciado das competições profissionais da Federação Cearense de Futebol.

Desempenho em Competições

Campeonato Cearense - 1ª divisão

Campeonato Cearense - 2ª divisão

Campeonato Cearense - 3ª divisão

Símbolos

Uniformes 

As cores do uniforme do União Desportiva Messejana  é o branco e o azul, sendo o 1º uniforme, é a camisa azul, com short azul e meiões azuis.

O 2º uniforme, é composto por uma camisa branca, com detalhes em azuis, com short branco e meiões brancos.

Mascote

Mascote do Messejana é o Jacaré. É o da torcida organizada messejana é o tubarão

Ver também
Clubes Brasileiros de Futebol

Messejana
Esporte de Fortaleza
Clubes de futebol fundados em 2004
Fundações no Ceará em 2004